A82 oder A 82 steht für:
 Tollwut, ICD-10-Code der Erkrankung

Autostraßen:
 A82 road, eine Schnellstraße in Schottland
 Bundesautobahn 82, eine ehemals geplante deutsche Autobahn
 Autoroute A82, eine französische Autobahn
 Autovía A-82, eine geplante spanische Autobahn

A82